Au fil des générations la progression sociale de la famille Vallery-Radot, a été de pair avec ses déplacement géographiques.

Histoire 

Au , à  Corbigny (Nièvre), les Radot sont marchands ou maîtres apothicaires. À Brinon-sur-Beuvron, Philbert Radot (1643-1714) est maître chirurgien durant la deuxième partie du . À Corbigny, un siècle plus tard, son arrière-petit-fils, Vincent (1758-1845), est notaire royal. Le fils de Vincent, Lazare-André (1787-1878), s'installe à Avallon au début du . Il y exerce la profession d'avocat.
Le fils de Lazare-André, Vincent Félix Vallery Radot (1814-1876), après avoir été pensionnaire au collège Bourbon, actuel lycée Condorcet, se fixe à Paris au milieu du , devient bibliothécaire  de la Bibliothèque royale du Louvre à la fin du règne de Louis-Philippe puis chef de cabinet de Charles de Freycinet, ministre de l'Agriculture et du Commerce, à la fin du Second Empire (1869). Il est promu cette même année officier de la Légion d'honneur et se fait connaître  par des livres, essais et critiques littéraires. 

Le patronyme  des Radot se transforme alors en Vallery-Radot (1852) et la famille s'intègre à la bourgeoisie parisienne dont les principaux représentants sont cités ci-dessous.

Le mariage de Vincent Félix Vallery en 1848 avec la petite-fille du  Jean-Joseph Süe (1760-1830), de l'Académie de médecine, fait entrer les Vallery-Radot dans les familles Süe et Sauvan. Les Süe sont chirurgiens de père en fils du  au  siècle, jusqu'à Eugène Süe (1804-1857) qui renonce cependant au bistouri pour le roman-feuilleton. 

Jean-Baptiste Sauvan (1736-1818), intendant du duc d'Orléans en 1789, doit affronter le tribunal révolutionnaire tandis que sa fille Adèle (1776-1809) se fiance au chef des girondins Vergniaud. Elle épousera le docteur Jean-Joseph Süe précité puis Gabriel Legouvé (1764-1812), de l'Académie française, dont Ernest Legouvé (1807-1903) également académicien français. La sœur d'Adèle, Lucile (1784-1867), devient, sous le règne de Napoléon III, la première inspectrice des écoles de Paris.

Représentants 

 René Vallery-Radot (1853-1933), homme de lettres, gendre et biographe de Louis Pasteur ;
 Georges Vallery-Radot (1884-1962), journaliste ;
 Robert Vallery-Radot (1885-1970), homme de lettres, frère du précédent ;
 Louis Pasteur Vallery-Radot (1886-1970), de l'Académie française et de l'Académie de médecine ;
 Pierre Vallery-Radot  (1889-1975), chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, historien de la médecine ;
 Jean Vallery-Radot (1890-1971), chartiste, conservateur en chef de la Bibliothèque nationale, spécialiste de l'art roman, frère du précédent ;
 Jacques Vallery-Radot (1910-2001), artiste peintre, fils de Robert ; 
 Maurice Vallery-Radot (1919-2006), conseiller d'Etat, président de l'Académie d'Agriculture, fils de Jean.

Bibliographie 

 . En ligne sur le site de l'Institut Pasteur : http://www.sudoc.fr/183426673
 Hervé Serry, « Déclin social et revendication identitaire : la renaissance littéraire catholique de la première moitié du  » dans Sociétés Contemporaines (2002) , .